Ḩoseynābād-e ‘Olyā kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ḩoseynābād-e ‘Olyā (ort i Lorestan), 
 Ḩoseynābād-e ‘Olyā (ort i Kerman), 

Robotskapade Iranförgreningar